Escuela Preparatoria Austin (Austin High School) puede referirse:

en los Estados Unidos

 Austin Catholic High School, Municipio de Ray (Míchigan)
 Austin Catholic Preparatory School, Detroit, Míchigan
 Austin Community Academy High School, Chicago, Illinois
 Austin High School, Decatur (Alabama)
 Austin High School, Austin (Pensilvania)
 Austin High School, Austin (Indiana)
 Austin High School, Austin (Minnesota)
 Austin High School, anteriormente conocido como Lander County High School, un parte del Registro Nacional de Lugares Históricos
 Austin-East High School, Knoxville (Tennessee)
 Austin Preparatory School, Reading (Massachusetts)
 Escuela Preparatoria Stephen F. Austin (Houston, Texas)
 Escuela Preparatoria Stephen F. Austin (Condado de Fort Bend, Texas) - del Fort Bend ISD
 Escuela Preparatoria Stephen F. Austin (Austin, Texas) - del Austin ISD
 Escuela Preparatoria Stephen F. Austin (El Paso, Texas) - del El Paso ISD